Алекса́ндр Дми́триевич Жарко́в (16 октября 1946, Москва —  — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, Заслуженный артист Российской Федерации (2003).

Биография 
Александр Дмитриевич Жарков родился  16 октября 1946 года.

Окончил Школу-студию МХАТ (курс П. В. Массальского) в 1968 году.
Работал в Московском областном драматическом театре им. А.Н.Островского.
В настоящее время - артист Московского театрального центра "Вишневый сад"..

Параллельно работе в театре Александр Дмитриевич вот уже более десяти лет практикует работу аукциониста. Он проводит аукционные торги недвижимостью.

Театр

Роли в театре 
Среди наиболее популярных работ актера в театре следует отметить следующие роли:
Борис Годунов (Царь Федор Иоаннович - А. К. Толстой); Владимир (В ожидании Годо - С. Беккет).

Избранная фильмография

Роли в кино 

  — Долг — эпизод
  — Одиночное плавание — радист на базе
  — Аэропорт со служебного входа — пассажир
  — Плюмбум, или Опасная игра — Ткач
  — Мы - ваши дети — эпизод
  — Артистка из Грибова — носильщик
  — Защитник Седов — муж Вали
  — Не сошлись характерами — пациент
  — Место убийцы вакантно... — эпизод
  — Казино — эпизод
  — Тихий Дон — Иван Алексеевич
  — Горячев и другие — клерк/работник банка
  — 24 часа — эпизод
  — Шпионские игры — эпизод
  — Вердикт — Палыч
  — Отблески — Декан
  — Двое в чужом доме — эпизод
  — Невидимки — эпизод
  — Час Волкова - 4 — Петр Щербаков
  — Час Волкова - 5 — Таисий Поликарпович Тарасов, генерал Угольников
  — Дежурный ангел-2 — Петрович

Примечания